Desa Pondok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pondok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,84), 
 Desa Pondok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,80), 
 Desa Pondok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,64), 
 Desa Pondok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,84, long 110,98), 
 Desa Pondok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar